Il detentore del titolo Lleyton Hewitt ha perso al primo turno contro Ivo Karlović.

Roger Federer ha battuto in finale Mark Philippoussis 7–6(5), 6–2, 7–6(3).

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2003
ATP Tour 2003